Il singolare del torneo di tennis Tashkent Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Chuck Adams che ha battuto in finale Filip Dewulf 6-4, 4-6, 7-6.

Teste di serie

 Chuck Adams (Campione)
 Karim Alami (secondo turno)
 Fabrice Santoro (primo turno)
 Oliver Gross (secondo turno)

 Filip Dewulf (finale)
 Hernán Gumy (primo turno)
 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Mark Knowles (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Challenger 1994